Рюи́н-ан-Маржери́д () — кантон во Франции, находится в регионе Овернь, департамент Канталь. Входит в состав округа Сен-Флур.

Код INSEE кантона — 1516. Всего в кантон Рюин-ан-Маржерид входят 13 коммун, из них главной коммуной является Рюин-ан-Маржерид.

Население кантона на 1999 год составляло 2 950 человек.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Канталь на сайте INSEE

Кантоны департамента Канталь